Talitrus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bosc 1802 [n. cons. Op. 1133 ICZN. Talitrus ingår i familjen tångloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tångloppor
Talitrus